Luis Alberto Mulnedharer, mejor conocido como el Colorado de Omar Gutiérrez, es un humorista y una celebridad de televisión de Uruguay, conocido por su característica presencia en casi la totalidad de los móviles televisivos del país, y que podría ser considerado como parte del folclore local.

Biografía 
Su apodo, Colorado de Omar, fue acuñado por su amigo locutor, comunicador y periodista uruguayo Omar Gutiérrez, a quién lleva tatuado en su antebrazo izquierdo, como homenaje tras su fallecimiento en 2018.

A lo largo de su vida ha trabajado como organizador y animador de eventos, o realizando trámites y cobrando comisiones. Al ser desplazado en dichos empleos por el avance tecnológico, se ha sustentado mediante el apoyo de vecinos, de quienes ha recibido donaciones de ropa o calzado. En 2020, tras sufrir una caída en Playa Pascual, Ciudad del Plata, San José, medios de comunicación nacionales, tales como Teledía, perteneciente al Canal 4, colaboraron con la difusión de recaudación de fondos en su ayuda, debiendo ser internado en un centro de atención médica.

Un año después, y ante la circulación de noticias falsas sobre su fallecimiento, diversos estudios de televisión se contactaron con el hogar residencial en el que el Colorado de Omar se encontraba viviendo, para confirmar o desmentir la información. Por ello, el Colorado de Omar, en un buen estado de salud, grabó un video saludando al país y recordando el correcto uso de tapabocas y alcohol en gel, dentro del contexto de la pandemia de COVID-19.

En diciembre de 2022 fue nuevamente furor, al ser casualmente entrevistado en Buenos Aires, Argentina, hacia donde se había trasladado para comprar la nueva camiseta de la selección argentina de fútbol, tras su triunfo en la Copa Mundial de Fútbol de 2022. La entrevista tuvo lugar mientras se encontraba haciendo fila para comprarla, aunque no le fue posible, por agotarse.

Durante el Carnaval en Uruguay de 2023, el Colorado de Omar debutó en el Teatro de Verano, siendo presentado como humorista por el grupo de humoristas denominado Sociedad Anónima, durante su show.

Vida personal 
Se ha casado dos veces, enviudando en una ocasión, y producto de sus matrimonios ha tenido dos hijos, Yamila y Camilo.

Véase también 

 Canal 4 (Uruguay)
 Omar Gutiérrez
 Departamento de San José

Referencias 

Hombres
Uruguayos
Cultura de Uruguay
Entretenimiento de Uruguay